

Eventi
2 maggio – Parziale Eclissi solare.
8 settembre – Allineamento planetario maggiore, fra Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e la Luna crescente.
4 novembre – Parziale Eclissi solare.

Calendario

Altri progetti 

 040